Turniej debla kobiet US Open 2004 odbył się w dniach 1 - 12 września 2004 roku.

Obrończyniami tytułu były Hiszpanka Virginia Ruano Pascual i Argentynka Paola Suárez. Tenisistki wspólnie obroniły nowojorski tytuł i wygrały US Open drugi raz z rzędu.

W grze podwójnej nie startowała żadna Polka.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1 ćwiartka

2 ćwiartka

3 ćwiartka

4 ćwiartka

Linki zewnętrzne 
 Drabinka na stronie ITF 

US Open 2004
US Open – gra podwójna kobiet